El nudo margarita es un nudo empleado para acortar cabos. Incluso en los casos en que la cuerda tiene un daño y se debe proteger,  dejando la cuerda dañada dentro de este nudo.

Realización del nudo
Pasos para la elaboración del nudo:

Realizamos tres bucles, comenzando por la izquierda, hacia la derecha,  pasando siempre el bucle siguiente por encima del bucle anterior
Pasamos el bucle central, por dentro de cada uno de los bucles laterales
Colocamos el nudo en su posición final

Mejoras del nudo

El nudo margarita,  es en realidad una sucesión de cotes, que podrían deshacerse en caso de que la tensión se reduzca en los extremos de la cuerda. 
Para esto, existe una versión mejorada del nudo, llamado Margarita Asegurado , el paso 4 en las imágenes,  en el que se pasan los extremos de la cuerda por las gazas laterales y el nudo queda protegido. 
Este nudo Margarita Asegurado es imposible de deshacer con la cuerda en tensión, y tampoco se deshace con la cuerda distendida,  salvo que se liberen los extremos de la cuerda sobre la que está trabajando.

Referencias

Bibliografía
 

Nudos